Juz, divisió de l'Alcorà
 Juz (administració), divisió administrativa